Козинець — українське прізвище та топонім.

Топоніми:
 Козинець (Логойський район) — село в Білорусі, у Логойському районі Мінської області.

Відомі носії:
 Козинець Валерій Овсійович (1939—2020) — радянський і російський актор театру і кіно, сценарист.
 Козинець Валерій Петрович (1945—? (невідомо) — радянський український футболіст, захисник. 
 Козинець Георгій Павлович ( 1948) — український лікар, професор.
 Козинець Дмитро Іванович (1906, Суми — 1970, Харків) — радянський український співак (баритон). Заслужений артист УРСР (1951). 1946—1958 — соліст Харківського театру опери та балету ім. М. Лисенка.
 Козинець Людмила Петрівна (1953—2003) — радянська та українська російськомовна письменниця-фантастка.
 Козинець Микола Федорович — радянський діяч, директор зернового радгоспу «Горьковський» Ленінградського району Кокчетавської обл. Герой Соціалістичної Праці (1957). 
 Козинець Олександр Володимирович (нар. 1988) — український письменник, науковець, педагог і логопед. Кандидат педагогічних наук, доцент.
 Козинець Олександр Лукич (1925, с. Бубни (нині Чорнухинський район, Полтавська область) — 1945, м. Єкабпілс, Латвія) — радянський військовик, учасник Німецько-радянської війни. Повний кавалер ордена Слави (1944 — двічі, 1945).

Примітки 

українські прізвища